Więzienny rock Jailhouse Rock – amerykański film muzyczny z 1957
 Jailhouse Rock – piosenka napisana przez Jerry’ego Leibera i Mike’a Stollera, przebój Elvisa Presleya
 Jailhouse Rock Man in Concert – album koncertowy Elvisa Presleya